Лаборато́рная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Лабораторная улица — улица в Грозном.
 Лабораторная улица — улица в Каменске-Уральском.
 Лабораторная улица — улица в Кировске Мурманской области.
 Лабораторная улица — улица в Ленинске-Кузнецком.
 Лабораторная улица — улица в Москве.
 Лабораторная улица — улица в станице Нехаевской Волгоградской области.
 Лабораторная улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Лабораторная улица — улица в Урюпинске.
 Лабораторная улица — улица в Щучьем.

Украина 
 Лабораторная улица — улица во Владимире-Волынском.
 Лабораторная улица — улица в Днепре.
 Лабораторная улица — улица в Киеве (в 1928—2009 гг. — улица Ульяновых).
 Лабораторная улица — улица в Кривом Роге.
 Лабораторная улица — улица в Мелитополе.
 Лабораторная улица — улица в Одессе.
 Лабораторная улица — улица в Хусте.

См. также 
 Лабораторный проспект
 Лабораторное шоссе